Жан Антуан Россиньоль (; досл. Соловьёв; 7 ноября 1759, Париж — 27 апреля 1802, Анжуан, Коморские острова) — французский генерал. Известный якобинец, главнокомандующий республиканскими войсками при подавлении Вандейского мятежа; прославился своей жестокостью и полной некомпетентностью.

Биография 
Родился в парижском предместье Сен-Антуан, пятым ребёнком в бедной семье посыльного, выходца из Бургундии. До 12 лет посещал школу, затем учился на ювелира. Окончив обучение, в 14 лет на полгода отправился странствовать по Франции, надеясь обрести себя и своё призвание. Россиньоль путешествовал в дилижансах и пешком, добрался до Бордо на юго-западе страны и посетил Ла-Рошель. Ничего не найдя (согласно его собственным мемуарам) вернулся в Париж, где стал работать в разных ювелирных мастерских в качестве подмастерья, но нигде не мог удержаться долго. Уволенный отовсюду, в 1775 году он записался добровольцем в армию, где прослужил солдатом восемь лет, а затем опять вернулся к ремеслу ювелира.

Когда началась революция, Жан Антуан Россиньоль находился в Париже. Позднее в своих мемуарах он написал: «12 июля 1789 года я ничего не знал о революции и ни в коей мере не подозревал о том, что конкретно следует предпринять».

Однако уже 14 июля Россиньоль участвует во взятии Бастилии. Когда повстанцы сформировали роту для охраны только что занятой ими Бастилии, Россиньоль стал временным офицером, а 20 августа записался в Национальную гвардию Парижа. В рядах Национальной гвардии он развил кипучую революционную и пропагандистскую активность, и его карьера пошла в гору.

Произведённый в капитаны 25 августа 1792 года и в подполковники 9 апреля 1793 года, Россиньоль уже 12 апреля отправляется в Вандею воевать против восставших роялистов. Уже 31 июля он становится бригадным генералом в армии Ла-Рошели и пользуется покровительством республиканского командующего в Вандее, генерала «пролетарского происхождения» Шарля Филиппа Ронсена, назначенного на место арестованного и казнённого «военспеца» Армана Гонто-Бирона, герцога Лозэна. 

Храбрость Россиньоля в боях с повстанцами, сопровождавшихся многочисленными эксцессами против пленных, которых не считали комбатантами, и мирного населения, завоевала ему прозвище «Старшего сына Отечества». Тем временем в Вандею прибывают соединения Майнцской армии, переброшенные с Рейна. На собранном военном совете, посвящённом совместным действиям, Старший сын Отечества предлагает представителям частей Майнцской армии вступить в армию Ла-Рошели, но те отказываются служить в составе армии, «абсолютно опозоренной в глазах Европы» (своими репрессиями против мирного населения). 

В итоге Россиньоль покидает армию, но поддержка Робеспьера, Эбера и Дантона  очень скоро возвращает его назад. Тем временем вандейским роялистам сопутствует полный успех: разбиты оказываются и армия Майнца, и армия Ла-Рошели. Осенью 1793 года события на Западе Франции принимают для республиканцев крайне неудачный оборот. Против вандейцев действуют несколько армий, которые то воюют отдельно друг от друга, то сводятся вместе. Россиньоль последовательно занимает посты командующего практически всеми армиями. К маю 1794 года Робеспьер теряет власть и голову в Париже (успев предварительно казнить своих соратников Эбера, Дантона и генерала Ронсена). В связи с этим Россиньоль был уволен со своего поста и отбыл в Орлеан.  В Орлеане 2 августа 1794 года он был арестован и полтора года просидел в тюрьме, после чего принял решение выйти в отставку. 

11 мая 1796 года его сочли полезным посадить в тюрьму ещё на год, после чего он ненадолго вернулся в армию. После переворота 18 брюмера Бонапарт изгнал его из Парижа, а в 1802 году приказал депортировать «Старшего сына Отечества» на французские Сейшельские острова. Там он стал вождём сосланных якобинцев и вступил в конфликт с местными французскими поселенцами, которые посадили его в баркас вместе с 32 товарищами по партии и 3 неграми (степень вины которых неизвестна) и отправили в открытое море. Пристав к побережью Коморских островов, которые в те времена представляли собой конгломерат независимых султанатов, Россиньоль договорился с правителем острова Анжуан, что тот позволит им сойти на берег в обмен на винтовки и квалифицированную помощь в войне против Мадагаскара. Однако нездоровый климат острова подкосил большинство соратников Россиньоля. Он сам и 20 его однопартийцев скончались на Коморах в первые несколько дней пребывания там.

Однако население бедных парижских предместий, по некоторым данным, ещё долгое время отказывалось верить в конец своего героя. В годы Реставрации о нём был издан четырёхтомный приключенческий роман «Робинзон из предместья Сент-Антуан», который представил его в облике харизматического вождя племени африканских дикарей. Шатобриан в своих воспоминаниях приводит последние слова Россиньоля: «Я умираю, обремененный  ужасными муками; но я бы умер счастливым, если бы узнал, что тиран моей Родины, Наполеон Бонапарт, чувствует себя ничуть не лучше».

См. также 
 Анрио, Франсуа
 Лешелль, Жан
 Сантер, Антуан Жозеф
 Мулен, Жан-Франсуа

Литература 
 Victor Barrucand. La Vie véritable du citoyen Jean Rossignol, vainqueur de la Bastille et Général en Chef des armées de la République dans la guerre de Vendée (1759-1802), publiée sur les écritures originales, avec une préface, des notes et des documents inédits. Paris, Librairie Plon, 1896.
 Antoine de Baecque. Vie de Jean Rossignol, vainqueur de la Bastille, édition présentée et annotée par Antoine de Baecque. 2011, Mercure de France, 256 стр. ISBN 978-2715231573
 Adrien Bélanger. Rossignol, un plébéien dans la tourmente révolutionnaire (auto-édition), 2005, 599 стр. ISBN 2-9523027-0-7
 Louis-Marie Clénet. Les Colonnes infernales, Perrin, coll. «Vérités et Légendes», 1993.
 Éric Fougère. Île-prison, bagne et déportation: les murs de la mer, éloigner et punir, L'Harmattan, 2002, 248 стр. ISBN 2747535525
 Émile Gabory. La Révolution et la Vendée d'après des documents inédits, vol. 2, Perrin et Cie, 1927, 927 стр.
 Jean Ollivier et Christian Gaty. Rossignol, un citoyen de la révolution. Éditions Messidor/La Farandole. ISBN 2-209-05994-1
 Туган-Барановский Д. М. Наполеон и республиканцы : (Из истории республиканской оппозиции во Франции в 1799—1812 гг.) / Под ред. А. Ф. Остальцевой. — Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. — 220 с.

Примечания 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн